LCA5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 697 амінокислот, а молекулярна маса — 80 554.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки